Arthur Newman (1883–1966) angol krikettjátékos
 Arthur Newman (1908–2000) amerikai operaénekes (bariton), színész
 Arthur Newman (1924–2020) amerikai filmproducer
Film
 Arthur Newman világa (Arthur Newman) (2012) amerikai film Dante Ariola rendezésében